Mariastichting, voormalig ziekenhuis in Haarlem
 Mariaziekenhuis Overpelt, ziekenhuis in Overpelt
 Maria Ziekenhuis, voormalig ziekenhuis in Tilburg